Galebovi, porodica ptica iz reda močvarica.
 Galeb (brod), školski brod JRM, poznatiji kao Titova ploveća rezidencija
 G-2 Galeb, jugoslavenski školski avion.
 G-4 Super Galeb, jugoslavenski lako jurišni-školski avion
 Galeb (računalo), kućno računalo kojeg je proizvodila hrvatska tvrtka PEL Varaždin.